Yu kan som auktorsförkortning betyda:

 Hali Yu
 Hai-Li Yu
 Ming-Jenn Yu
 Sen Hua Yu
 Tse Tsun Yu
 Xiao-Xia Yu
 Zhiwei Yu

Robotskapade auktorsförkortningar